Aleksandr Grigorjewicz Stroganow (1698–1754) – rosyjski generał lejtnant
 Aleksandr Nikołajewicz Stroganow (1740–1789) – rosyjski generał en chef
 Aleksandr Grigorjewicz Stroganow (1795–1891) – rosyjski generał adiutant, minister spraw wewnętrznych Imperium Rosyjskiego